Михаи́л Никола́евич Шра́мченко (30 октября 1856, Брянск — 1919, Чернигов) — Нижегородский губернатор в 1907—1910 годах, Вологодский губернатор в 1910—1913 годах, действительный статский советник.

Биография 
Родился в Брянске, происходил из потомственных дворян Черниговской губернии, сын начальника Санкт-Петербургского арсенала (1866—1883) генерал-майора Николая Алексеевича Шрамченко (1825—1883) (в 1854—1860 годах служившего на Брянском пороховом заводе, а затем в местном арсенале) и Екатерины Петровны, урождённой Травиной.

Окончил Михайловское артиллерийское училище и выпущен в артиллерию с чином подпоручика (16 апреля 1878 года), затем продолжил образование в Михайловской артиллерийской академии, которую окончил в 1884 году. Поручик (24 марта 1885 года), заведующий хозяйственной частью батареи. В 1890 году вышел в запас в чине и перешëл на земскую службу. С 2 мая 1890 года земский начальник 1-го участка (Олишевская и Держаневская волости) Козелецкого уезда Черниговской губернии. В этой должности прослужил 11 лет. За успехи, достигнутые в работе, в 1901 году был назначен непременным членом Черниговского губернского по крестьянским делам присутствия.

В 1906 году был назначен бессарабским вице-губернатором, 22 декабря того же года получил чин действительного статского советника. На этом посту беспощадно подавлял революционное движение в Кишинёве во время событий 1905—1907 годов. Стал активным деятелем правомонархического «Союзa русского народа». Благодаря этому, был замечен в правительственных верхах и в феврале 1907 года назначен Нижегородским губернатором. Характеризовался как хваткий и энергичный, но не особенно самостоятельный губернатор. Управлял губернией с необходимой после кровавых событий 1905 года твердостью. В декабре 1908 года он был выбран эсерами как объект для террористического акта. В письме начальника отделения по охранению общественной безопасности и порядка в городе Москве от 8 декабря 1908 года сообщалось: Мысль об этом встречена в областном комитете Центральной области партии социалистов-революционеров сочувственно, причём высказывается мнение, что этот террористический акт необходимо осуществить ввиду того влияния, которым М. Н. Шрамченко пользуется в Министерстве внутренних дел, причём характер этого влияния приравнивается к влиянию графа Игнатьева, убитого в Твери Покушения благополучно избежал.

На посту губернатора инспектировал уезды, готовясь к празднованию 300-летия царствования дома Романовых. Погубило его несоблюдение норм общепринятой морали: законной супруге надоели бесконечные романы любвеобильного мужа, и она написала жалобу в Сенат. За скандальные любовные похождения был переведён из Нижегородской губернии.

Благодаря связям, в августе 1910 года был назначен губернатором в Вологду. Руководил губернией по июль 1913 года, пытаясь, как и ранее, править «твёрдой рукой». Позднее был уволен в отставку. Сменил его на этом посту Я. Д. Бологовский. До революции 1917 года служил участковым мировым судьёй Козелецкого уезда.

В 1919 году проживал в Чернигове. Был арестован и затем в августе 1919 года расстрелян Черниговской ЧК (в собранных для С. П. Мельгунова материалах ошибочно называется бывшим Вятским губернатором).

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1894)
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1898)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1902)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1910)
 персидский орден Льва и Солнца 3-й ст. (1902)
 Медали «В память царствования императора Александра III», «В память коронации Императора Николая II», «За труды по первой всеобщей переписи населения».
 Знак отличия «за труды по землеустройству», знак Красного Креста, вензелевое изображение имени императора Александра II.

Семья 
Михаил Николаевич Шрамченко был дважды женат:

 1-м браком на Софии Александровне Литинской, дочери генерал-майора (развод)
 2-м браком на Александре Константиновне Рединой, ранее бывшей замужем за другим представителем рода, Александром Александровичем Шрамченко

Примечания

Источники 
 Иванова Т. Стрельба и танцы : [К. П. Фредерикс и М. Н. Шрамченко] // Нижегородский рабочий. — 2001. — 1 нояб. (№ 218). — С. 8.
 Макаров И. «…и приводит домой проституток». Михаил Николаевич Шрамченко. 1907—1910 // Макаров И. Губернаторы и полицмейстеры : нижегородские были. — Н.Новгород: Книги, 2005. — С. 285—293. 1910—1912 гг.
 Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. — Т. 5. Ш—Я. — Ч. 5. — Киев; СПб., 2004. — С. 46-47, 53.
 Список лиц служащих по ведомству Министерства внутренних дел 1909 года. Ч. II (Губернии, области и градоначальства). — СПб., 1909. — С. 385.
 Список гражданским чинам четвёртого класса. Исправлен по 1 марта 1913 года. — СПб., 1913. — С. 1303—1304.

Ссылки 
 Нижегородские губернаторы XVIII—XXI веков

Члены Союза русского народа
Бессарабские вице-губернаторы
Нижегородские губернаторы
Вологодские губернаторы
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Олишевка
Действительные статские советники
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1919 году